Línea 5 puede referirse a las siguientes líneas de metro:
 Línea 5 del Metro de São Paulo (Brasil).
 Línea 5 del metro de Santiago (Chile).
 Línea 5 del metro de Barcelona (España).
 Línea 5 del metro de Bilbao (España).
 Línea 5 del metro de Madrid (España).
 Línea 5 de MetroValencia (España).
 Línea 5 del metro de Nueva York (Estados Unidos).
 Línea 5 del metro de París (Francia).

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes líneas de tranvía:
 Línea 5 del TRAM de Alicante (España).
 Línea 5 del tranvía de Barcelona (España).
 Línea 5 de la antigua red de Los Tranvías de Zaragoza (España).

Además, puede referirse a las siguientes líneas de autobuses:
 Línea 5 de colectivos de Buenos Aires (Argentina).
 Línea 5 de colectivos de Santa Fe (Argentina).
 Línea 5 de colectivos de Santa Rosa (Argentina).
 Línea 5 de Alcalá de Henares (España).
 Línea 5 de autobús urbano de Granada (España).
 Línea 5 de autobús urbano de Alcobendas (España).
 Línea 5 de autobús urbano de Aranjuez (España).
 Línea 5 de autobús urbano de Getafe (España).
 Línea 5 del EMT de Madrid (España).
 Línea 5 de la EMT Málaga (España).
 Línea 5 del TUC de Pamplona (España).
 Línea 5 de autobuses de San Sebastián (España).
 Línea 5 del EMT de Valencia (España).
 Línea 5 del Metro de la Ciudad de México (México).
 Línea 5 de ómnibus de Maldonado, Uruguay.